Sacchi est un nom de famille italien qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Andrea Sacchi (1599-1661), peintre italien baroque ;
 Arrigo Sacchi (1946-), entraîneur de football italien ;
 Bartolomeo Sacchi, dit « Platine » (1421-1481), humaniste, écrivain et gastronome italien de la Renaissance ;
 Chiara Sacchi (née en 2002), militante climatique argentine ;
 Enzo Sacchi (1926-1988), coureur cycliste italien ;
 Fabio Sacchi (1974-), coureur cycliste italien ;
 Gaspare Sacchi peintre italien actif entre 1517 et 1536 ;
 Giovenale Sacchi (1726-1789), religieux et musicologue italien ;
 Luca Sacchi (1968-), nageur italien ;
 Marietta Sacchi (), chanteuse d'opéra italienne ;
 Virna Sacchi (1975-), journaliste française.

Patronyme italien